Li Kui (, * 455 v. Chr.; † 395 v. Chr.) war ein Beamter und Offizier des Staates Wei zur Zeit der Streitenden Reiche in China. Ihm wird das um 400 v. Chr. verfasste Buch der Gesetze () zugeschrieben, das durch Shang Yangs Vermittlung zur Grundlage für die Gesetzgebung der Dynastien Qin und Han wurde.

Autor
Chinese
Geboren 455 v. Chr.
Gestorben 395 v. Chr.
Mann